Sergiusz I – patriarcha Konstantynopola 610 – 638
 Sergiusz I – papież 687 – 701
Sergiusz I – książę Amalfi 958 – 966